Jaap Tinbergen, 1934-2010, een Nederlands astronoom, naar hem is de planetoïde 10434 vernoemd
 Jan Tinbergen, 1903-1994, een Nederlands econoom en natuurkundige
 Nikolaas "Niko" Tinbergen, 1907-1988, een Nederlandse etholoog
 Lukas "Luuk" Tinbergen, 1916-1955, een Nederlands ornitholoog
 Tijs Tinbergen, 1947, een Nederlandse filmmaker
 Het Tinbergen Instituut, instituut voor economisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, genoemd naar Jan Tinbergen.